personen 
Jean-Baptiste Liagre (1815-1891), Belgisch minister van Oorlog
Oscar de Liagre (1870-1940), Duits uitgever
Franz Marius Theodor de Liagre Böhl (1882-1976), Oostenrijks-Nederlands assyrioloog & oudtestamenticus en zijn zoon:
Herman  de Liagre Böhl (1943), Nederlands schrijver & historicus 
Louis Liagre (1883–1955), Frans bisschop